

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych 
 Chojnowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice 
 Chojnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo 
 Chojnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Chojnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Chojnowo – część wsi Zdrojki, w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz 
 Chojnowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Chojnowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne 
 Chojnowo - część wsi Jasień w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Chojnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko

Zobacz też 
 Chojnów